Nogometno prvenstvo otoka Hvara  za 1973. godinu je igrana od srpnja do listopada 1973. godine.  
U prvenstvu je sudjelovalo deset momčadi koji su igrali u dvije lige s po pet klubova:
 Prva liga - igrana dvokružno
 Druga liga - igrana jednokružno.
Utakmice su igrane na igralištima u Jelsi i Hvaru. 
Prvak I. lige je bio Hvar, a II. lige Ribar iz Vrboske.

Prva liga 

Ljestvica

 Majstorica za prvaka: 

Hvar prvak otoka Hvara za 1973. godinu.

Rezultatska križaljka
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!HVA !!JAD !!JEL !!LEV !!PAR 
|-
|HVA ||align="left"|Hvar ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||6:3 || ||1:0  
|-
|JAD ||align="left"|Jadran Stari Grad ||1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:1 ||3:1 ||1:1  
|-
|JEL ||align="left"|Jelsa || ||2:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:0 ||0:1  
|-
|LEV ||align="left"|Levanda Velo Grablje ||3:6 ||0:7 || ||bgcolor="gainsboro"| || 
|-
|PAR ||align="left"|Partizan Vrbanj ||2:1 ||1:4 ||1:2 || ||bgcolor="gainsboro"| 
|}
Izvori: 
 

 Druga liga LjestvicaRezultatska križaljka'''

Izvori:

Poveznice 
 Hvarska nogometna liga
 Prvenstvo NSO Split 1972./73.

Izvori 
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008., , (str. 112-115, 278-279, 298) 
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva/1973.htm ) Hvarska nogometna liga, Prvenstvo 1973., preuzeto 8. kolovoza 2017. 
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva.htm ) Hvarska nogometna liga, Arhiva rezultata, pristupljeno 8. kolovoza 2017. 
  

1973
Hvar 73
Hvar 73